Nuaille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nuaillé, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Nuaillé-d'Aunis, kommun i departementet Charente-Maritime, 
 Nuaillé-sur-Boutonne, kommun i departementet Charente-Maritime, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar